Кирю́хина — русская фамилия (женский вариант фамилии ), а также топоним.

Известные носители  Кирюхина, Елизавета Сергеевна (псевдоним: Лиза Кей; род. 1990) — российская модель и актриса.
 Кирюхина, Любовь Александровна (по мужу Цёма; род. 1963) — советская и российская легкоатлетка.

Топоним 
 Кирюхина (хутор)

См. также 
 Кирюшина